Saurat est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Saurat, une commune française située dans le département de l'Ariège et la région Occitanie (anciennement en région Midi-Pyrénées).

Patronyme 

 Denis Saurat (1890-1958), un auteur et universitaire français.

Hydronyme 

 Saurat (rivière), une rivière des Pyrénées françaises qui prend sa source dans la commune homonyme (cf. supra).